Савватия:

 Савватия — посёлок в Котласском районе Архангельской области.
 Савватия — железнодорожная станция Северной железной дороги.
 Савватия — военный аэродром в Архангельской области.